Coppa dei Balcani 1981-1983 – edizione della competizione calcistica per club
 Coppa dei Balcani 1983-1984 – edizione della competizione calcistica per club